Балясная — женская форма фамилии .
 Балясная, Любовь Кузьминична (1927—2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Балясная, Рива Наумовна (1910—1980) — советская поэтесса.